Saint-Julien (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Julien (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Julien (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Julien (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Julien (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Julien (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Julien (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Julien (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też  
Saint-Julien-aux-Bois, 
Saint-Julien-Beychevelle, 
Saint-Julien-Boutières, 
Saint-Julien-Chapteuil, 
Saint-Julien-d’Ance, 
Saint-Julien-d’Armagnac, 
Saint-Julien-d’Arpaon, 
Saint-Julien-d’Asse, 
Saint-Julien-de-Bourdeilles, 
Saint-Julien-de-Briola, 
Saint-Julien-de-Cassagnas, 
Saint-Julien-de-Civry, 
Saint-Julien-de-Concelles, 
Saint-Julien-de-Coppel, 
Saint-Julien-de-Crempse, 
Saint-Julien-de-Gras-Capou, 
Saint-Julien-de-Jonzy, 
Saint-Julien-de-la-Liègue, 
Saint-Julien-de-Lampon, 
Saint-Julien-de-la-Nef, 
Saint-Julien-de-l’Escap, 
Saint-Julien-de-l’Herms, 
Saint-Julien-de-Mailloc, 
Saint-Julien-de-Peyrolas, 
Saint-Julien-de-Raz, 
Saint-Julien-des-Chazes, 
Saint-Julien-des-Landes, 
Saint-Julien-des-Points, 
Saint-Julien-de-Toursac, 
Saint-Julien-de-Vouvantes, 
Saint-Julien-d’Eymet, 
Saint-Julien-d’Oddes, 
Saint-Julien-du-Gua, 
Saint-Julien-du-Pinet, 
Saint-Julien-du-Puy, 
Saint-Julien-du-Sault, 
Saint-Julien-du-Serre, 
Saint-Julien-du-Terroux, 
Saint-Julien-du-Tournel, 
Saint-Julien-du-Verdon, 
Saint-Julien-en-Beauchêne, 
Saint-Julien-en-Born, 
Saint-Julien-en-Champsaur, 
Saint-Julien-en-Genevois, 
Saint-Julien-en-Quint, 
Saint-Julien-en-St-Alban, 
Saint-Julien-en-Vercors, 
Saint-Julien-Gaulène, 
Saint-Julien-Labrousse, 
Saint-Julien-la-Geneste, 
Saint-Julien-la-Genête, 
Saint-Julien-l’Ars, 
Saint-Julien-la-Vêtre, 
Saint-Julien-le-Châtel, 
Saint-Julien-le-Pèlerin, 
Saint-Julien-le-Petit, 
Saint-Julien-le-Roux, 
Saint-Julien-lès-Gorze, 
Saint-Julien-lès-Metz, 
Saint-Julien-lès-Montbéliard, 
Saint-Julien-les-Rosiers, 
Saint-Julien-lès-Russey, 
Saint-Julien-les-Villas, 
Saint-Julien-le-Vendômois, 
Saint-Julien-Maumont, 
Saint-Julien-Molhesabate, 
Saint-Julien-Molin-Molette, 
Saint-Julien-Mont-Denis, 
Saint-Julien-près-Bort, 
Saint-Julien-Puy-Lavèze, 
Saint-Julien-sous-les-Côtes, 
Saint-Julien-sur-Bibost, 
Saint-Julien-sur-Calonne, 
Saint-Julien-sur-Cher, 
Saint-Julien-sur-Dheune, 
Saint-Julien-sur-Reyssouze, 
Saint-Julien-sur-Sarthe, 
Saint-Julien-sur-Veyle, 
Saint-Julien-Vocance